Nigdy w życiu! (powieść)
 Nigdy w życiu! (film)
 Nigdy w życiu! – ścieżka dźwiękowa do ww. filmu